L'édition 2019 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 14 au , sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de l'année. Fabio Fognini remporte l'épreuve en simple, Nikola Mektić et Franko Škugor celle en double.

Faits marquants

Forfaits et absences 
On note les forfaits du Français Richard Gasquet, du Sud-Africain Kevin Anderson et de l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Ils sont respectivement remplacés par Hubert Hurkacz, Adrian Mannarino et Taylor Fritz. Le Français Gaël Monfils déclare forfait quelques heures avant le tirage au sort en raison d'une blessure à la cheville droite. Kyle Edmund devient ainsi tête de série et Malek Jaziri intègre le tableau principal.

Parmi les principaux joueurs non inscrits figurent Roger Federer, Juan Martín del Potro, John Isner, Milos Raonic et Nick Kyrgios.

Lauréats 
Fabio Fognini remporte le tournoi en simple en écartant en finale Dušan Lajović. Il s'agit de son  ATP, son premier Masters 1000. C'est par ailleurs, le premier Italien à remporter un tournoi de cette catégorie depuis sa création en 1990. C'est également la première victoire d'un Italien à Monte-Carlo depuis l'ère Open.

En double, les Croates Nikola Mektić et Franko Škugor décrochent leur premier titre ATP ensemble en s'imposant en finale face aux Néerlandais Robin Haase et Wesley Koolhof. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline. Pour Nikola Mektić, c'est un  Masters 1000 en 2019 après sa victoire à l'Indian Wells avec Horacio Zeballos. Franko Škugor remporte quant à lui son premier Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2019 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2019
Sport à Monaco en 2019
Sport en France en avril 2019
Tennis masculin en 2019
Tennis en avril 2019